Andro – isola della Grecia, la più settentrionale dell'arcipelago delle Cicladi
 Andro – centro abitato situato sull'omonima isola
 Andro – suddivisione dell'India, classificata come nagar panchayat, situata nel distretto di Imphal Est, nello stato federato del Manipur
 Andro – album di Tommy Lee del 2020
 Andro – variante croata del nome proprio di persona Andrea
 ANDRO – pseudonimo di Andrea Mariano, membro fondatore dei Negramaro